Brosseder ist der Familienname folgender Personen:

 Hubert Brosseder (1940–2019), deutscher römisch-katholischer Theologe und Homiletiker
 Johannes Brosseder (1937–2014), deutscher römisch-katholischer Theologe